Jaud ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Jaud (* 1937), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Josef Jaud (auch Joseph Jaud) (1878–1922), deutscher Politiker (BPD)
 Ludwig Jaud (1919–1998), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern und Bürgermeister
 Tommy Jaud (* 1970), deutscher Autor